Velika nagrada San Marina 1995 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1995. Odvijala se je 30. aprila 1995.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 1:27,274
|
|-
! 2
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:27,282
| +0,008
|-
! 3
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:27,459
| +0,185
|-
! 4
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:27,512
| +0,238
|-
! 5
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:27,813
| +0,539
|-
! 6
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:28,343
| +1,069
|-
! 7
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 1:28,516
| +1,242
|-
! 8
| 6
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 1:29,350
| +2,076
|-
! 9
| 7
|  Nigel Mansell
| McLaren-Mercedes
| 1:29,517
| +2,243
|-
! 10
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:29,551
| +2,277
|-
! 11
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 1:29,582
| +2,308
|-
! 12
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:30,760
| +3,486
|-
! 13
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:31,035
| +3,761
|-
! 14
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:31,358
| +4,084
|-
! 15
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:31,630
| +4,356
|-
! 16
| 25
|  Aguri Suzuki
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:31,913
| +4,639
|-
! 17
| 12
|  Jos Verstappen
| Simtek-Ford
| 1:32,156
| +4,882
|-
! 18
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:32,445
| +5,171
|-
! 19
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 1:32,710
| +5,436
|-
! 20
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:33,071
| +5,797
|-
! 21
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Ford
| 1:33,494
| +6,220
|-
! 22
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ford
| 1:33,892
| +6,618
|-
! 23
| 11
|  Domenico Schiattarella
| Simtek-Ford
| 1:33,965
| +6,691
|-
! 24
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ford
| 1:35,169
| +7,895
|-
! 25
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 1:36,065
| +8,791
|-
! 26
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 1:36,624
| +9,350
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 63
| 1:41:42,522
| 4
| 10
|-
! 2
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 63
| + 18,510 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 63
| + 43,116 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 63
| + 51,890 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 62
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 6
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 62
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 61
| +2 kroga
| 8
|  
|-
! 8
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 61
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 9
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 61
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 10
| 7
|  Nigel Mansell
| McLaren-Mercedes
| 61
| +2 kroga
| 9
|  
|-
! 11
| 25
|  Aguri Suzuki
| Ligier-Mugen-Honda
| 60
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 12
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 59
| +4 krogi
| 18
|  
|-
! 13
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 59
| +4 krogi
| 11
|  
|-
! 14
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 59
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! 15
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 56
| +7 krogov
| 26
|  
|-
! 16
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 56
| +7 krogov
| 25
|  
|-
! Ods
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Ford
| 43
| Pnevmatika
| 21
|  
|-
! Ods
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 36
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 11
|  Domenico Schiattarella
| Simtek-Ford
| 35
| Vzmetenje
| 23
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 31
| Prenos
| 10
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 23
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 19
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ilmor
| 15
| Menjalnik
| 24
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jos Verstappen
| Simtek-Ford
| 14
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 12
| Zavrten
| 19
|  
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 10
| Zavrten
| 1
|  
|}

Opombe 
Mansellova prva dirka za McLaren v sezoni.

Formula 1 sezona 1995
1995